Драксени има више значења:

 Драксени (Гергешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Драксени (Ребрича), насеље у округу Васлуј у Румунији